GFB peut se référer à :
 Genç Fenerbahçeliler, le plus gros groupe de supporters de Fenerbahçe Fenerbahçe's ;
 Gabba Front Berlin, un groupe de DJ/producteurs hardcore et speedcore
 groupe des fièvres boutonneuses.